Die Briefmarken-Ausgaben für das Generalgouvernement 1940 wurden von der Deutschen Reichspost für das ein Jahr davor errichtete Generalgouvernement herausgegeben.

Liste der Ausgaben und Motive

Literatur 
 Michel-Kataloge Schwaneberger, München:
 Deutschland-Spezial 2004 – Band 1: 1849 bis 1945, ISBN 3-87858-142-4

Weblinks 

1940
1940
Liste (Philatelie)